San har flere betydninger:
 San (flod) - polsk flod
 San (sankt).
 San (bogstav) – et bogstav i det græske alfabet.
 San (folk) - andet navn for buskmænd, et nomadefolk i Sydafrika og Namibia. 
 San (sprog) - navn for buskmænds sprog.
 -san er en japansk endelse der signalerer ærbødighed.
 SAN er et forkortelse for Storage Area Network, der bruges inden for informationsteknologi.